Слабаш () — село в Мостисской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 89 человек. Занимает площадь 0,459 км². Почтовый индекс — 81330. Телефонный код — 3234.

Ссылки 
 Слабаш на сайте Верховной рады Украины